Nancy Cartwright ist der Name folgender Personen:

* Nancy Cartwright (Philosophin) (* 1944), US-amerikanische Wissenschaftstheoretikerin
 Nancy Cartwright (Synchronsprecherin) (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin